Danial Akhmetov, ancien premier ministre du Kazakhstan ;
 , hockeyeur kazakh ;
 Rinat Akhmetov, personnalité ukrainienne du monde des affaires ;
 Rustam Akhmetov, athlète ukrainien ;
 Serik Akhmetov, ministre du Kazakhstan.

Voir aussi